Черна гора може да се отнася за:

 Черна гора, държава на Балканския полуостров;
 Черна гора, планина в България;
 село Черна гора (Област Перник), България;
 село Черна гора (Област Стара Загора), България;
 Черна гора, планина в Гърция;
 Скопска Черна гора, планина в Република Македония и Сърбия.

Вижте също 
 Черногорци (пояснение)